Der Kalender von Zou ist eine Kalksteintafel auf die ein Ewiger Kalender eingeritzt ist. Mit Hilfe dieses Kalenders konnte für jeden beliebigen Tag der Wochentag bestimmt werden. Außerdem konnte damit das orthodoxe Osterdatum bestimmt werden. Die Inschrift stammt vom Ende des 17. Jahrhunderts und wurde in dem kleinen Ort Zou, der etwa sechs Kilometer südlich von Sitia auf Kreta liegt, gefunden. Die Tafel befindet sich heute im Historischen Museum von Iraklio.

Inschrift 
Auf der Steintafel sind zwei Tabellen abgebildet. Außerdem gibt es im oberen rechten Eck eine runde Grafik, die jedoch schlecht erhalten ist. Die linke Tabelle dient der Bestimmung des Osterdatums und die rechte des Wochentags.

Wochentagstabelle 
Die oberen 4 Zeilen der Wochentagstabelle geben die Jahre des Sonnenzyklus wieder. Da das Osterdatum in der orthodoxen Kirche auf Basis des Julianischen Kalenders ermittelt wird sind dies 28 Jahre. In der Tabelle kann man zu jedem Monat des jeweiligen Jahres den Wochentag des ersten Tages des Monats bestimmen. Hierbei steht 1 für Sonntag, 2 für Montag, 3 für Dienstag, 4 für Mittwoch, 5 für Donnerstag, 6 für Freitag und 7 für Samstag.

Um den Wochentag zu ermitteln muss man vom jeweiligen Jahr 1408 abziehen. Die erhaltene Zahl teilt man durch 28 und bestimmt den Rest. Der erhaltene Rest entspricht dem Jahr des Sonnenzyklus, wobei ein Rest von 0 dem Jahr 28 entspricht. Nun kann man den Wochentag aus der Tabelle ablesen.

Osterdatum 
Die oberen 4 Zeilen der Osterdatumtabelle geben ebenfalls die Jahre des Sonnenzyklus wieder. In der ersten Spalte steht die Goldene Zahl. Sie gibt das Jahr des 19-jährigen Mondzyklus an. Die zweite Spalte enthält das Datum des Frühlingsvollmonds. Hierbei stehen Zahlen von 21 bis 31 für ein Datum im März und Zahlen von 1 bis 18 für ein Datum im April. In der Tabelle ist das jeweilige Datum des Ostersonntags angegeben. Der hier angegebene Osterzyklus reicht von 1409 bis 1940. Dieser Zeitraum entspricht dem 14. Osterzyklus, wenn man für die Erschaffung der Welt das Jahr 5508 v. Chr. annimmt. Dies entspricht der konstantinopler Epoche, bei der das Annus mundi auf den 1. September 5508 v. Chr. gesetzt wurde.

Um das Datum des Ostersonntags zu ermitteln muss man vom jeweiligen Jahr 1408 abziehen. Die erhaltene Zahl teilt man jeweils durch 19 und 28 und bestimmt den Rest. Der erhaltene Rest bei der Division durch 19 entspricht der Goldenen Zahl, wobei ein Rest von 0 der Goldenen Zahl 19 entspricht. Der erhaltene Rest bei der Division durch 28 entspricht dem Jahr des Sonnenzyklus, wobei ein Rest von 0 dem Jahr 28 entspricht. Nun kann man das Datum des Ostersonntags aus der Tabelle ablesen.

Möchte man zum Beispiel das Osterdatum für das Jahre 1700 bestimmen so zieht man 1408 von 1700 ab und erhält 292. Teilt man 292 durch 19 erhält man einen Rest von 7. Teilt man 292 durch 28 so erhält man einen Rest von 12. Das 12. Jahr des Sonnenzyklus findet man in der ersten Spalte. In der 7. Zeile der ersten Spalte findet man den 31. März als Datum des Ostersonntags des Jahres 1700.

Literatur

Weblinks 
 

Kalendarium
Osterdatum
Griechische Inschrift
Archäologischer Fund (Griechenland)
Iraklio